А́нна Леона́рдовна Дубро́вская (урожд. Иса́йкина; род. 8 декабря 1962, Москва) — советская и российская актриса, театральный педагог. Заслуженная артистка России (2004), Заслуженный деятель искусств Республики Южная Осетия (2013).

Биография 
В 1984 году окончила Театральное училище им. Щукина.

Играла в Театре на Малой Бронной, Театре им. К. С. Станиславского, МХАТе им. М. Горького.

В 1995 году после окончания ассистентуры-стажировки в ВТУ им. Б. В. Щукина начала работать на кафедре мастерства актёра. Профессор, с 2011 г. — зам. зав. кафедрой.

2004 — Заслуженный артист Российской Федерации.

Кандидат искусствоведения (2013 г.).

Творчество

Фильмография

Актёрские работы 
 1981 — Твой брат Валентин (короткометражный) — Люся 1983 — Любовью за любовь — Геро 1983 — Хозяйка детского дома — Ирина  — Капитан Фракасс — Изабелла 1984 — Мёртвые души — дочь Плюшкина 1984 — Почти ровесники — Наташа, жена Вячеслава 1984 — Сказки старого волшебника — Принцесса 1984 — Тревожный рассвет
 1984— — Михайло Ломоносов — девушка в Холмогорах 1985 — Матрос Железняк — Елена 1986 — Красные башмачки — Поветруля, дочь лесного царя 1986 — Таинственный узник — Китти 1987 — Честь имею — Даша 1988 — Грамматика любви — Ольга Александровна, эмигрантка из России — — Простые истины — Евгения Николаевна Моторинa, учитель литературы 2001 — Курортный роман (серия «Школа выживания») — Ольга Николаевна 2001 — Трое против всех — эпизод 2002 — Следствие ведут ЗнаТоКи. Третейский судья — Римма Анатольевна 2002 — Тайный знак — мама Лены (в титрах Анна Дубровская) 
 2003 — Полосатое лето — мама Саши 2003—2004 — Ундина — директор музея 2004 — Красная площадь — специалист по фотороботам 2004 — Крёстный сын — Анна, мать Дины 2005 — Свой человек — Люба, секретарь Сергея Морозова 2005—2007 — Обречённая стать звездой — Галя 2006 — Аэропорт-2 (серия «Обратная связь») — Анна Сергеевна, мать Андрея 2006 — Четыре таксиста и собака-2 — мама Кати 2007—2009 — Огонь любви — Ирэна Давыдова 2008 — Срочно в номер-2 (фильм «Наследство») — Галя 2010—2011 — Институт благородных девиц — императрица Мария Александровна''
 2017 — Солнечный круг — Светлана 
 2020 — Кто-нибудь видел мою девчонку?

Дипломные спектакли в ВТУ имени Б. В. Щукина 
 Выпуск 2002 г. (курс М. Пантелеевой) — «Три мушкётера» (А. Дюма), совместно с В. Н. Ковалем.
 Выпуск 2003 г. (курс Г. Сазоновой) — «Золушка» Е. Шварц.
 Выпуск 2009 г. (курс Г. Сазоновой) — «Завтра была война» (Б. Васильев).
 Выпуск 2013 г. (курс А. Дубровской) —- «Тиль» (Г. Горин).
 Выпуск 2015 г. (курс Л. Ворошиловой) — «Грамматика любви» (И. Бунин).
 Выпуск 2016 г. (курс А. Коручекова) — «Собака на сене» (Л. де Вега).
 Выпуск 2018 г. (курс А. Дубровской) — «Горе от ума» (А. С. Грибоедов).

Примечания

Ссылки 
 Анна Исайкина на сайте Театрального института имени Бориса Щукина
 Анна Исайкина сайте http://rusakters.ru
 Анна Исайкина. Энциклопедия Кино и ТВ
 Анна Исайкина на сайте http://www.rusactors.ru

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина
Преподаватели Театрального института имени Бориса Щукина